Frenguelli ist der Familienname folgender Personen:
 Joaquín Frenguelli (1883–1958), italienischer Arzt und Naturwissenschaftler
 Tony Frenguelli (1894–??), italienischer Kameramann und Regisseur